Miejscowości w USA:
 Conrad – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Conrad – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Pondera
Osoby:
 Charles Conrad (1930–1999) – amerykański astronauta
 Doda Conrad (1905–1997) – amerykański śpiewak polskiego pochodzenia
 Frank Conrad (1874–1941) – amerykański inżynier, wynalazca, pionier radia
 Franz Conrad von Hötzendorf (1852–1925) – austro-węgierski feldmarszałek
 Joseph Conrad (Józef Konrad Korzeniowski, 1857–1924) – pisarz angielski polskiego pochodzenia
 William Conrad (1920–1994) – aktor amerykański
Okręt:
 ORP „Conrad” – krążownik polski z okresu II wojny światowej
Inne:
 Conrady – nagrody dla ludzi morza z całego świata, wręczane w Gdańsku

da:Kurt
ja:カート